Suleimanow, Suleimanowa ist der Familienname folgender Personen:

 Elmira Suleimanowa (* 1937), sowjetisch-aserbaidschanische Chemikerin, Hochschullehrerin und Frauenrechtlerin
 Magomed-Schapi Kamiljewitsch Suleimanow (* 1999), russischer Fußballspieler
 Rais Rawkatowitsch Suleimanow (* 1984), russischer Religionswissenschaftler
 Renart Wafitsch Suleimanow (* 1937), sowjetischer Sportschütze
 Timur Igramutdinowitsch Suleimanow (* 2000), russischer Fußballspieler

ru:Сулейманов